PEN, pen nebo Pen může být:

 sportovní zkratka pro penaltu – viz pokutový kop
 Le Pen – dvě různé osoby podobného jména a příjmení (rozcestník)
 Mezinárodní PEN klub – mezinárodní organizace sdružující spisovatele
 IATA kód letiště Penang International Airport v Penangu v Malajsii
 jeden z vodičů nízkého napětí v elektroinstalačním rozvodu ve starém systému TN-C (nulování), kde měl zelenožlutý vodič hned tři funkce: ochrannou P, zemnící E, pracovní neutrální N

Související články 
 peň
 Penn

Zkratky